Futebol Clube de Cabinda é um clube de futebol da cidade de Cabinda, a capital da província de Cabinda, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 2011.

Foi vice-campeão da Taça de Angola em 1988.

O clube manda seus jogos no Estádio Nacional do Chiazi, em Cabinda. 

Clubes de futebol de Angola